Cet article recense les dates du mouvement international étudiant avant la Grande Guerre.

Chronologie 

 1842 Lund, Suède,  Conférence étudiante scandinave.
 1843 Uppsala, Suède,  Conférence étudiante scandinave.
 1845 Copenhague, Danemark,  Conférence étudiante scandinave.
 1848 Breslau, Prusse, convocation du Congrès international étudiant à l'appel des étudiants allemands (interdit pour motifs politiques).
 1851 Christiania, Norvège,  Conférence étudiante scandinave.
 1856 Stockholm, Suède,  Conférence étudiante scandinave.
 1862 Copenhague, Danemark,  Conférence étudiante scandinave.
 1865 Liège, Belgique,  au  novembre, « Congrès des étudiants », rassemblant 1400 étudiants de plusieurs pays, dont une majorité de belges. Albert Regnard représente les étudiants français.
 1868 Christiania, Norvège,  Conférence étudiante scandinave.
 1875 Uppsalla, Suède,  Conférence étudiante scandinave.
 1876 Un banquet rassemble à Paris 150 étudiants français ou étrangers en faveur d'un congrès international des étudiants.
 1878  Le Mardi Gras 5 mars, une délégation de 64 étudiants espagnols, membres de la Estudiantina espagnola de Salamanque, avec guitares et tambourins défile dans Paris, accueillie par 600 étudiants parisiens et une foule immense. 
 1884 Bruxelles, Belgique, Réunion internationale des étudiants.
 1888 Bologne, Italie, juin, Congresso Nazionale ed Internazionale degli Studenti Universitari (Congrès National et International des Étudiants Universitaires), organisé sous l'égide du poète Giosuè Carducci : une grande fête internationale étudiante à l'occasion du VIII centenaire de l'Alma Mater Studiorum, l'Université de Bologne, la plus ancienne d'Europe. Dans le cadre de cette fête : naissance de la Goliardia à l'initiative de Giosué Carducci, création de la Faluche et lancement de celle-ci à Paris, au retour de Bologne de la délégation française.
 1889 Paris, France, , conférence d'étudiants européens.
 1890 Montpellier, France, 22, , réunion internationale des étudiants pour le VI centenaire de l'Université de Montpellier. À cette occasion, lancement national de la faluche en France.
 1891 Lausanne, Suisse, Réunion internationale des étudiants.
 1892 Madrid, Espagne, Réunion internationale des étudiants.
 1895 Vadstena, Suède,  Conférence mondiale des étudiants chrétiens.
 1896 Göteborg, Suède,  Conférence étudiante scandinave.
 1897 Williamstown, Massachusetts,  Conférence mondiale des étudiants chrétiens.
 1898 Eisenach, Allemagne,  Conférence mondiale des étudiants chrétiens. Turin-Rome, Italie, 12–, Primo Congresso Internazionale di Studenti (Premier congrès international des étudiants) dont les travaux débutent à Turin et se concluent à Rome, avec la proclamation de la fondation de la Corda Fratres - Fédération internationale des étudiants au forum romain, près de la colonne de Phocas.
 1899 Christiania, Norvège,  Conférence étudiante scandinave.
 1900 Versailles, France,  Conférence mondiale des étudiants chrétiens. Paris, France, 3–  Congrès de la Corda Fratres, au moment de l'Exposition universelle. 
 1902 Soro, Suède,  Conférence mondiale des étudiants chrétiens. Copenhague, Danemark,  Conférence étudiante scandinave. Budapest, Hongrie, prévu initialement dans cette ville le  de la Corda Fratres ne peut avoir lieu cette année-là. Venise, Italie, octobre, congrès substitutif à ce congrès manqué à Budapest.
 1903 Madison, Wisconsin, États-Unis, , fondation de l'International Club du Wisconsin.
 1904 Réception d'une délégation de 284 étudiants italiens à Paris par la très renommée Association générale des étudiants de Paris. Ithaca, New York, États-Unis, , fondation du Cornell Cosmopolitan Club. 
 1905 Une délégation d'étudiants italiens de Milan et Pavie vient à Paris participer au côté de l'Association générale des étudiants de Paris aux grandes fêtes de la Mi-Carême. Zeist, Pays-Bas,  Conférence mondiale des étudiants chrétiens. Liège, Belgique, 1-,  Congrès de la Corda Fratres.  
 1906 Ann Arbor, Michigan, , fondation du Cosmopolitan Club. Marseille, France, -,  Congrès de la Corda Fratres. Urban-Champaign, Illinois, , fondation du Cosmopolitan Club. Cambridge, Angleterre, fondation du Cambridge University East and West. Milan, Italie, réunion internationale d'étudiants à l'occasion du V congrès de la section italienne de la Corda Fratres. 
 1907 Tokyo, Japon,  Conférence mondiale des étudiants chrétiens. Lille, France, , Congrès de fondation de l'Union nationale des associations générales d'étudiants de France-UNAGEF. Bordeaux, France, 1-,  Congrès de la Corda Fratres. Lafayette, Indiana, États-Unis, fondation du Purdue Cosmopolitan Club. Colombus, Ohio, États-Unis, , fondation du Cosmopolitan Club. Chicago, Illinois, , fondation du Cosmopolitan Club. Oxford, Angleterre, fondation de l'Oxford Cosmopolitan Club. Madison, Wisconsin, États-Unis, 28-,  Convention des Cosmopolitan Clubs et fondation de l'Association des Cosmopolitan Clubs.
 1908 Montevideo, Uruguay, -,  Congrès international des étudiants américains. Budapest, Hongrie, Réunion internationale des étudiants. Cambridge, Massachusetts, États-Unis, mars, fondation de l'Harvard Cosmopolitan Club. Ames, Iowa, États-Unis, fondation du State Iowa College Cosmopolitan Club. Palo Alto, Californie, États-Unis, mars, fondation du Leland Stanford JrCosmopolitan Club. Columbia, Missouri, États-Unis, fondation du Missouri Cosmopolitan Club. Oberlin, Ohio, États-Unis, fondation de l'Oberlin Cosmopolitan Club. Seattle, Washington, États-Unis, ,  Convention annuelle de l'Association des Cosmopolitan Clubs.
 1909 Oxford, Angleterre,  Conférence mondiale des étudiants chrétiens. L'Association générale des étudiants de Paris-AGEP, qui s'y était jusqu'alors refusé, rejoint l'UNAGEF. Nancy, France, 20-,  de l'UNAGEF. La Haye, Pays-Bas, 24-,  Congrès de la Corda Fratres. Ithaca, New York, États-Unis, décembre,  Convention annuelle de l'Association des Cosmopolitan Clubs. Fondation du Cosmopolitan Club a Delaware, Parkville, Philadelphie, Syracuse, Worcester (Massachusetts), New Haven (Connecticut).
 1910 Bombay, Inde, fondation de la Student's Brotherhood Association. Boston, Massachusetts, États-Unis, fondation du Technology Cosmopolitan Club. Buenos Aires, Argentine,  Congrès international des étudiants américains. E. Lansing, Michigan, États-Unis, fondation du Michigan Agricultural Cosmopolitan Club. Urban Champaign, Illinois, États-Unis, 28-,  Convention annuelle de l'Association des Cosmopolitan Clubs qui prend le nom de Corda Fratres. 
 1911 Berlin, Allemagne, , fondation de la  Internationaler Studenten Verein. Constantinople, Turquie,  Conférence mondiale des étudiants chrétiens. Rome, Italie, 1-,  Congrès de la Corda Fratres. 
 1913 Iowa City, Iowa, États-Unis,  Convention annuelle de l'Association des Cosmopolitan Clubs Corda Fratres. Santiago du Chili,  Congrès international des étudiants américains. Ithaca, New York, États-Unis, -,  Congrès de la Corda Fratres, Fédération internationale des étudiants.

Notes

Sources 
 Aldo Alessandro Mola, Corda Fratres, Storia di una associazione internazionale studentesca nell'età dei grandi conflitti, 1898-1948 (Corda Fratres, Histoire d'une association internationale étudiante à l'époque des grands conflits, 1898-1948), CLUEB - Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna (Édition de la Librairie Coopérative Universitaire de Bologne : édité par l'université de Bologne), 1999.
 Marco Albera, Manlio Collino, Aldo Alessandro Mola, Saecularia Sexta Album. Studenti dell'Università a Torino, sei secoli di storia (Saecularia Sexta Album. Les étudiants de l'Université à Turin, six siècles d'histoire), Elede Editrice Srl, Turin 2005.

Articles connexes 

Organisation étudiante internationale